Die Libanesische Premier League 2010/11 war die 51. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an. Titelverteidiger war al Ahed. Die Saison begann am 9. Oktober 2010 und endete am 24. April 2011.

al-Ahli Saida und Hekmeh FC stiegen nach der Saison 2009/10 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren Salam Sour und al-Akhaa al-Ahli Aley.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2010/11 bei Soccerway.com
 Saison 2010/11 bei RSSSF.com

2010 11
Fußballsaison 2010/11